Voluntary manslaughter bezeichnet:
 Voluntary manslaughter (England und Wales), einen Straftatbestand in England und Wales
 Voluntary manslaughter ist ein Straftatbestand in den Vereinigten Staaten